Landreiter steht für

 Landreiter (Polizei), ein berittener Polizist/Gendarm
 Landreiter (Landreiterei), Verwalter einer Landreiterei